The Candidate ist:
 The Candidate (1964), US-amerikanischer Spielfilm von Robert Angus (1964)
 der Originaltitel von Bill McKay – Der Kandidat, US-amerikanischer Spielfilm von Michael Ritchie (1972)
 The Candidate (2010), US-amerikanischer Kurzfilm von David Karlak (2010)
 The Candidate (2016), US-amerikanischer Kurzfilm von Michael Hilf (2016)